ERC (Enhanced Resource Company) – професійний дистрибутор міжнародного рівня, міжнародний холдинг зареєстрований в Австрії. 

Холдинг ERC має зростаючий дистрибуційний бізнес у багатьох інших країнах, з офісами та колективами співробітників зокрема в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстані, Молдові, Україні, Узбекистані, операційною компанією у Швейцарії та холдинговою компанією в Австрії.

ERC пропонує продукцію, ідеї та рішення як для великих комерційних чи державних підприємств, так і для окремих споживачів або домогосподарств.

Діяльність в Україні 

В Україні дистрибутор ERC відомий з 1995 року. В Україні є частиною міжнародного холдингу. 2004 року компанія стала одним із засновників Асоціації ІТ-дистриб'юторів України. 

2006 року, за підсумками року президент компанії ERC Андрій Дегода отримав відзнаку «Людина року» в номінації «За найбільший внесок у розвиток ринку дистрибуції» від редакції журналу «Комп'ютерний огляд». 2007 року компанія ERC вступила до Асоціації підприємств інформаційних технологій України. 2010 року президент компанії Андрій Дегода увійшов до 100 найкращих топ-менеджерів України за версією «Інвест-газети». У 2014 — компанія посіла 47-е місце у рейтингу Топ-200 найбільших компаній України за версією Forbes Ukraine, за результатами 1-го півріччя (http://forbes.ua/ua/company/3580 )

Станом на 2022 Іноземне підприємство «І-АР-СІ» зайняла 72 місце серед найбільших платників податків в Україні. За 2020 рік дохід підприємства становив 13,4 млрд грн, а чистий прибуток 10,9 млн грн.

Дистрибуція ERC в Україні має чотири основні товарні напрями співпраці з бізнес-партнерами:
 споживча комп'ютерна техніка,
 комп'ютерна техніка та програмне забезпечення окремо чи в складі рішень масштабу підприємств,
 побутова техніка,
 іграшки та товари для дітей та підлітків.

Інфраструктура компанії об'єднує на єдиній власній території сучасні офісні простори, логістичний комплекс, території сервісного та навчального центру й розташована в межах міста Києва.

ERC має партнерські угоди з більш ніж 1200 ІТ-підприємствами в усіх регіонах України (роздрібні, оптові, консалтингові компанії, мережеві інтегратори, інтернет-магазини).

Станом на серпень 2019 компанією укладені більше 250 дистриб'юторськіх контрактів, серед яких контракти з компаніями: 3M, Acer, Ajax, Alcatel-Lucent, AMD, APC, Ardesto, Ariston, Asus, Belkin, Einhell, Bosch, Brother, Canon, Chief, Cisco, Crumpler, Dell, D-Link, Dji, Epson, Electrolux, ESET, Fibaro, Fortinet, Hewlett-Packard, Genius, Gigaset, Gorenje, Hitachi, HTC, Huawei, Intel, Kingston, Kodak, LG Electronics, Logitech, Legrand, Lenovo, Eaton, Microlab, Microsoft, Microfocus, Milestone, Micro-Star International, Moulinex, NEC, Nikon, Nintendo, Panasonic, Oracle, Projecta, Philips, Rowenta, Samsung, Sandisk, Siemens, Sony, Transcend, TP-Link, WD, Whirlpool, Xerox, Yuneec International, Zanussi, ZPAS.

Компанія забезпечує гарантійне і післягарантійне обслуговування проданої техніки, продаж запчастин. Сервісний центр ERC авторизовано обслуговує продукцію: APC, Acer, Beko, Brother, Canon, Dell, Eaton, Epson, Fujitsu, HP, Hisense TV, Lexmark, Panasonic, Pantum, Sony, Sparky, Xerox. Сервісна мережа покриває всю територію України.

Керівниками компанії є Андрій Дегода (президент) і Володимир Костенко — виконавчий директор

Виставки CEE 
Щороку ERC влаштовує виставки CEE, які є майданчиками для навчання, обміну досвідом, формування попиту та дозвілля.

ERC Magazine 

З вересня 2008 компанія публікує щоквартальний часопис ERC Magazine.

Примітки

Посилання 
 Вебсайт ERC 
 Стрічка новин ERC на сайті «КО» 
 
 

Підприємства України у галузі інформаційних технологій
Члени АПІТУ